Денис Олегович Полохин (р. 7 декабря 1990, Фрунзе, Киргизская ССР, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играл на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Родился в городе Фрунзе. Проходил обучение в бишкекской СДЮШОР «Беркут». Воспитанник Московского ПБК ЦСКА.

Мастер спорта.

 1 сезон «Спартак-Приморье» (г. Владивосток) 2011—2012
 1 сезон «Зенит» (г. Санкт-Петербург) 2012—2013

В 2013 г. завершил баскетбольную карьеру.

Является создателем и руководителем благотворительной организации — корпорации «Беркут».

 Чемпион, серебряный и бронзовый призёр ДЮБЛ (сезона 2005—2006, сезона 2006—2007, сезона 2007—2008)
 Чемпион Высшей лиги А (сезона 2006—2007),
 Серебряный и бронзовый призёр молодежных чемпионатов Суперлиги А (сезона 2008—2009, сезона 2009—2010)

Выступления за сборные России 
 Кадетская сборная (U16), чемпионат Европы (2006). Серебряный призёр.
 Юношеская сборная (U18), чемпионат Европы (2008)
 Молодежная сборная (U20), чемпионат Европы (2009)
 Молодежная сборная (U20), чемпионат Европы (2010)

Включение в состав 
 Расширенный состав основной мужской сборной, чемпионат Европы (2011)

Достижения 
  Серебряный призёр чемпионата Европы (до 16 лет): 2006

После завершения спортивной карьеры в 2013 году основал благотворительную организацию — корпорацию «Беркут».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА
 Профиль на сайте БК «Спартак-Приморье» 
 Профиль  на Sports.ru

Баскетболисты России
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Триумф»